

Geografia
 Maleč – comune della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Havlíčkův Brod

Persone
 Czesław Malec – cestista polacco
 Jiří Malec – ex saltatore con gli sci cecoslovacco
 Tomáš Malec – calciatore slovacco
 Turc Malec – trovatore minore e nobiluomo francese